Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii wydawnictwo specjalne – najlepsza oprawa graficzna.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2019 roku ta kategoria powróciła do Fryderyków.

Lata 2005-2009

Lata 2010-2019

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Grafika